Илларионовка — село в Адлерском районе муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края России. Входит в состав Кудепстинского сельского округа.

География 
Село находится в юго-восточной части края, в предгорной зоне Причерноморского побережья, в междуречье рек Большой и Малой Хосты. Рельеф местности в основном холмистый с ярко выраженными колебаниями относительных высот.

История 
Согласно Закону Краснодарского края от 1 апреля 2004 года № 679-КЗ село Илларионовка вошла в состав образованного муниципального образования город-курорт Сочи.

Население 

 
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 53 %, армяне	40 % от 479 жителей.

Инфраструктура 
МБУЗ города Сочи Участковая больница № 3. Стадион. Мемориал жертвам Великой отечественной войны. Выращивается чай.

Развит туризм

Транспорт 
Доступен автомобильный транспорт. Остановка автобусного маршрута 127

Примечания 

Населённые пункты Адлерского района городского округа Сочи